Плотниковский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и / или административно-территориальных единиц в России:
 Плотниковский сельсовет — в Каменском районе Алтайского края.
 Плотниковский сельсовет — в Косихинском районе Алтайского края.
 Плотниковский сельсовет — в Притобольном районе Курганской области.
 Плотниковский сельсовет — в Новосибирском районе Новосибирской области.

См. также 
 Плотниковское сельское поселение